УД УНА — Українська дивізія Української національної армії:
 1-ша дивізія УНА
 2-га дивізія УНА